Александр Добров:
 Добров, Александр Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; 24 октября 1904.
 Добров, Александр Семёнович (1901—1956) — советский экономико-географ, доктор географических наук.